Albaredo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Albaredo per San Marco, kommun, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 Albaredo, Trento, ort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Albaredo, Treviso, ort, Veneto, Provincia di Treviso, 
 Albaredo d'Adige, ort och kommun i provinsen Verona i regionen Veneto i Italien

Robotskapade Italienförgreningar